Ticinum – nome latino del fiume Ticino
Ticinum – nome latino della città di Pavia